Daruma – skrócona forma imienia indyjskiego mnicha Bodhidharmy,
 daruma – japoński odpowiednik słowa dharma,
 daruma (lalka) – nazwa japońskiej lalki-talizmanu,
 Daruma sagamia – rodzaj niewielkich ryb z rodziny głowaczowatych, żyjących wokół Japonii (Jordan & Starks, 1904)